Brian O’Shaughnessy ist der Name folgender Personen:

*Brian O’Shaughnessy (Philosoph) (1925–2010), australischer Philosoph
Brian O’Shaughnessy (Schauspieler) (1931–2001), südafrikanischer Schauspieler
Brian O’Shaughnessy (Musikproduzent)